Фордо (или Фордоу) — иранский завод по обогащению урана. Почти вся информация по нему засекречена, поэтому большая часть информации становится известна общественности из израильских или американских СМИ. Расположен на глубине 80-90 метров под скальными породами. Построен недалеко от города Кум, находящегося в 150 километрах к югу от Тегерана. Согласно официальной версии Тегерана, обогащение урана будет производиться лишь до 20 % уровня, то есть до получения ядерного топлива. Так же будут производиться в медицинских и исследовательских целях. Однако международное сообщество опасается того, что обогащаться уран будет до оружейного, 95 % уровня.

История строительства 
Точная дата начала строительства неизвестна. Известно лишь примерная дата окончания установки последних из 2840 центрифуг: октябрь 2012 г. Официальный запуск произведён 9 января 2012 года.

Происшествия 
28 января 2013 г. мировые СМИ опубликовали информацию о взрыве на заводе Фордо, произошедшей примерно за неделю до появления информации. Согласно данным, взрыв причинил значительный ущерб, кроме того, часть персонала оказалась заблокированной. Официальные власти отрицают факт какой бы то ни было чрезвычайной ситуации, эвакуация жителей окрестных селений и городов не проводится. Однако некоторые СМИ сообщают о перекрытии дорог в районе объекта Фордо. Так же появилась информация о том, что это может быть диверсией.

См. также 
 Ядерная программа Ирана

Примечания 

Ядерная программа Ирана